A 2010-es Tirreno–Adriatico-kerékpárverseny a 45. volt 1966 óta. 2010. március 10-én kezdődött a olasz Livornóban, és március 16-án ért véget San Benedetto del Trontóban. A verseny része a 2010-es UCI-világranglistának. 7 szakaszból állt. Az egyéni összetettet az olasz Stefano Garzelli nyerte meg. Második helyen a szintén olasz Michele Scarponi végzett, míg harmadik az ausztrál Cadel Evans lett.

Indulók
A 18 ProTour csapatból 16 vett részt a versenyen. Szabadkártyát kapott még az Acqua & Sapone, az Androni Giocattoli, a BMC Racing Team, a Cervélo TestTeam, a Colnago-CSF Inox és az ISD-NERI.

Szakaszok
2010-ben a verseny 7 szakaszból állt.

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Fordítás

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Tirreno–Adriatico
Tirreno–Adriatico